Kadu Ferraz (Franca, 1980) é um cantor e compositor brasileiro, cujo estilo incorpora o sertanejo universitário gospel.

Ligações externas

Naturais de Franca
Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Cantores de música sertaneja